Æthelwald ou Æthelwold est un nom anglo-saxon.

Noblesse 

 Æthelwald est roi de Deira de 651 à 655.
 Æthelwald est roi d'Est-Anglie de 654 à 664.
 Æthelwald Moll est roi de Northumbrie de 759 à 765.
 Æthelwald (mort en 902) est le fils du roi Æthelred de Wessex.
 Æthelwald est ealdorman d'Est-Anglie de 956 à 962.

Clergé 

  (saint), est ermite sur les îles Farne, mort en 699.
 Æthelwold (saint) est évêque de Lindisfarne de 721 à 740.
 Æthelwald est évêque de Lichfield de 818 à 830.
 Æthelwald est évêque de Dorchester de 934x945 à 949x950.
 Æthelwold (saint) est évêque de Winchester de 963 à 984.
 Æthelwold (II) est évêque de Winchester de 1006 à 1013.
 Æthelwald est évêque de Carlisle de 1133 à 1157.